Toxic – amerykański film
 Toxic – album The Gazette
 Toxic – album Young Multiego
 Toxic – singel Crazy Town
 Toxic – singel Britney Spears